

Osoby noszące nazwisko Rommel 
 Adrien Rommel (1914–1963) – francuski szermierz
 Donggon Rommel – filipiński zapaśnik
 Erwin Rommel (1891–1944) – niemiecki feldmarszałek
 Frank Rommel (ur. 1984) – niemiecki skeletonista
 Manfred Rommel (1928–2013) – niemiecki polityk, syn Erwina

Inne 
 Rommel Fernández (1966–1993) – panamski piłkarz
 Estadio Rommel Fernández – stadion w Panamie